Алан Дуглас Рак (, ) — американский актёр.

Ранние годы 
Рак родился в Кливленде, штат Огайо. Его мать была школьной учительницей, а отец работал в фармацевтической компании. Рак посещал школу Parma Senior High School, а затем принял решение переехать в Чикаго, чтобы стать актёром.

После школы я поехал в Чикаго, потому не знал никого в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, зато знал людей, которые выступали в Чикаго. Поэтому я пошел туда, некоторое время слонялся без дела. И уже примерно через год после того, как я выпустился из школы, я получил свою первую работу.

Алан поступил в Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне, окончив его со степенью бакалавра изобразительных искусств в 1979 году.

Карьера 
Актёр дебютировал в кино в 1983 году в фильме «Плохие парни», а с 1985 стал выступать на Бродвее. Прорывом для Алана стала комедия Джона Хьюза «Феррис Бьюллер берёт выходной», где он исполнил роль ипохондрика Кэмерона, лучшего друга главного героя. Премьера состоялась в 1986, фильм имел большой успех у критиков и зрителей. По признанию самого актёра, в его жизни был период, когда он ненавидел этот фильм.

В 1994 Алан появился в запоминающейся второстепенной роли заложника-туриста Дага Стивенса, в блокбастере «Скорость» режиссёра Яна де Бонта, с Киану Ривзом и Сандрой Буллок в главных ролях.

В 1996 Алан Рак получил регулярную роль в комедийном сериале канал ABC «Спин-Сити». Он сыграл роль менеджера по персоналу Стюарта Бондека, одного из помощников главного героя в исполнении Майкла Джея Фокса. Рак снимался во всех шести сезонах сериала, вплоть до его закрытия в 2002.

Личная жизнь 
С 1984 по 2005 год Рак был женат на костюмере Клаудии Стефани, от брака с которой у него есть двое детей. С 2008 года он женат на актрисе Мирей Инос. У них есть двое детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Киноактёры США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале